Агролесомелиорация (от  — поле и  — улучшение) —
 совокупность лесохозяйственных мероприятий, направленных на улучшение почвенно-гидрологических и климатических условий местности, делающих её более благоприятной для ведения сельского хозяйства. Основана на создании полезащитных лесных полос, облесении оврагов, крутых склонов и песков. Агролесомелиорация широко применяется в большинстве стран мира. Её эффективность зависит от степени соответствия планировки полос условиям местности и от характера самих полос (их высоты, продуваемости и т. п.).
 научная дисциплина, разрабатывающая теоретические основы размещения и конструирования агролесомелиоративных насаждений, методы их выращивания, организационные формы, технику и технологию агролесомелиоративных работ. Основные разделы:
степное массивное и полосное полезащитное лесоразведение;
эрозия почвы и борьба с ней;
закрепление и освоение песков;
лесоразведение на мелиорированных (орошаемых, осушаемых) землях;
горное лесоразведение;
лесоразведение на пастбищах.

Понятия ГОСТ Агролесомелиорация 
 Мелиорация
 Лесоразведение
 Защитные лесные насаждения

Литература 
 
 

Лесное хозяйство